Senft se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Christian Carl Friedrich Ferdinand Senft
  Philip Emanuel Senft